Faucillon ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Faucillon (* 1981), französische Politikerin (PCF) 
 Thomas Faucillon (1829–1901), französischer Dominikaner

Faucillon steht für:
 Lac Faucillon, See in Québec, Kanada